

Sigle 
Le sigle ou acronyme CHIA peut signifier :
 , une fondation caritative qui aide les enfants défavorisés du centre du Viêt Nam.

Sciences et techniques 
 Le mot Chia, d'origine espagnole, peut désigner plusieurs plantes originaires du Mexique, à usage alimentaire et médicinal :
 la Chia (Salvia hispanica),
 la Chia dorée (Salvia columbariae),
 .

  est une cryptomonnaie.

Sciences humaines et sociales 
  est une déesse de la mythologie chibcha, femme de Bochica.
 Chia est le mot népalais désignant le Chai (thé noir).

Culture et société 
 Les Chia Pets sont des figurines en terre cuite utilisées pour faire germer la chia.
 Chia est une chanson de l'album Rounds de Four Tet.
  est un personnage de dark fantasy.

Patronyme 

  est un prisonnier politique de Singapour ;
 Aaron Chia, un joueur de badminton malaisien ;
 , une actrice taïwanaise ;
 Amber Chia, une mannequin malaisienne ;
 , un golfeur malaisien ;
 , un homme d'affaires malaisien,
 , un joueur philippin de basketball ;
 Mantak Chia, un auteur et enseignant thaïlandais ;
 , un acteur et réalisateur singapourien ;
 , une personnalité religieuse singapourienne ;
 , un homme d'affaires américain ;
 Sandro Chia, un peintre et sculpteur italien ;
 , un homme politique singapourien ;
 , une styliste américaine.

Toponyme

Colombie 
 Chía, une municipalité du département de Cundinamarca ;

Espagne 
 Chía, une commune de la province de Huesca ;
 le col de Chía, un col de montagne de la province d'Ávila ;

Italie 
 Chia, une ville de la province de Cagliari, en Sardaigne.